Bulgari, luxuscikkgyártó cég
 Nyírfalva romániai település román neve